Gleichabständigkeit steht für:

 geometrisch Punkte auf einem Kreis, welche unter gleichem Zentriwinkel erscheinen, siehe Regelmäßiges Polygon
 in der Farbenlehre visuell oder messtechnisch gleichabständig angeordnete Farben in einem Farbraum; siehe Delta E